Joan Monjo o Joan de Sant Saba, monjo del monestir de Sant Saba
 Joan M. Monjo (Gandia, 1956 -2007), escriptor valencià
 Joan Monjo i Pons (Maó, 1818 – Vilassar de Mar, 1884), enginyer mecànic i pedagog